Бивер:

Фамилия 
 Бивер, Джим (род. 1950) — американский актёр, драматург, сценарист и киноисторик.
 Бивер, Джон (род. 1959) — евангелист, проповедник и автор многих литературных христианских бестселлеров.
 Бивер, Джулиан (род. 1958) — британский художник.
 Бивер, Николаус (1922—1980) — саарский футболист.
 Бивер, Уильям (род. 1940) — американский экономист

Топоним 
 Бивер — коммуна в Люксембурге.
 
 Бивер — город, расположенный в округе Кэррол (штат Арканзас, США).
 Бивер — река на западе штата Пенсильвания, США.
 Бивер — боро в Пенсильвании, США.
 Бивер — тауншип в округе Розо, Миннесота, США.
 Бивер — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США.
 Бивер — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.
 Бивер — река в Канаде.
 Бивер — озеро в Канаде.
 Бивер — озеро в Антарктиде.
 Бивер — государственный гражданский аэропорт, расположенный около посёлка Бивер, Аляска, США.
 Бивер — посёлок, Аляска, США.
 Бивер — остров в составе Фолклендских островов.
 Бивер — остров на озере Мичиган

Другое 
 Бивер — язык индейского народа данеза, один из атабаскских языков.
 Бивер-йоркширский терьер — Бивер-йоркширский терьер, новая порода собак.

См. также 
 Бивер-Бей
 Бобр